„Dąb Napoleona” – pomnik przyrody w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Morzeszczyn
 „Dąb Napoleona” – pomnik przyrody w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 „Dąb Napoleona” (właściwie „Dąb Napoleon”) – nieistniejący pomnik przyrody w województwie lubuskim, w powiecie zielogórskim, w gminie Zabór